Cole Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Cole Township (Arkansas)
 Cole Township (Missouri)